Le groupe B du Championnat d'Europe de football 2004 comprend quatre équipes : l'Angleterre, la Croatie, la France et la Suisse. Au terme des six rencontres de la poule, la France et l'Angleterre sont qualifiées pour les quarts de finale.

Classement et résultats

Première journée

Suisse - Croatie

France - Angleterre

Deuxième journée

Angleterre - Suisse

Croatie - France

Troisième journée

Croatie - Angleterre

Suisse - France 

Championnat d'Europe de football 2004